Мило́ния Цезо́ния (; родилась около 5 года, Римская империя — убита 24 января 41 года, Рим, Римская империя) — последняя, четвёртая, супруга императора Гая Юлия Цезаря Калигулы, мать его единственной дочери.

Биография 
Кто в действительности являлся родным отцом Милонии, в настоящее время неизвестно. Её матерью была скандально известная Вестилия, происходившая из сенаторского сословия. Отец и брат Вистилии последовательно были преторами в правление Октавиана и Тиберия; брат был дружен с Друзом Старшим, но в 32 году впал в немилость императора и покончил с собой. Вистилия была замужем шесть раз и имела семерых детей от разных мужей. В одном из браков и была рождена Милония. Через полтора года родился брат Милонии — знаменитый в будущем полководец Гней Домиций Корбулон.

Известно, что Цезония до встречи с Калигулой уже была замужем. От своего первого брака она имела трёх дочерей. Не отличалась ни умом, ни красотой. Стала любовницей Калигулы около 39 года и была любима им. Калигула женился на ней в 40 году, в день рождения своей дочери. Калигула выводил её к войскам рядом с собой, верхом и в военной одежде. Существовали слухи, что Цезония опоила мужа любовным зельем, которое вызвало у него безумие.

Милония Цезония была убита во время успешного заговора преторианских офицеров во главе с Кассием Хереей, Корнелием Сабином,  и Марком Аррецином Клементом 24 января 41 года. Перед гибелью она проявила мужество и достоинство, повторяя при этом, что предупреждала Калигулу, но он её не послушал.

В популярной культуре 
 В 1968 году в британском телесериале «Цезари» роль Милонии исполнила Барбара Мюррей.
 В фильме Тинто Брасса «Калигула» образ Милонии воплотила Хелен Миррен.

Примечания 

Родившиеся в 0-е годы
Жёны Калигулы